Grantsville kan syfta på:

Grantsville, Utah
Grantsville, West Virginia